Kazimierz Załęski (1919–2009) – ps. „Bończa”, generał brygady Wojska Polskiego, dowódca oddziałów partyzanckich NSZ i AK
 Kazimierz Załęski (1914–1977) – ps. „Jaworski”, „Jon”, kapitan piechoty Wojska Polskiego, komendant Inspektoratu Rejonowego II „OW” Podokręgu Północnego Obszaru Warszawskiego AK